Wybory parlamentarne w Danii w 2019 roku – zostały przeprowadzone 5 czerwca 2019. W ich wyniku wyłoniono 179 posłów do Folketingetu. 175 mandatów obsadzono na terytorium Danii, po 2 posłów wybrano na Wyspach Owczych i Grenlandii. Frekwencja wyniosła 84,6% w Danii, 70,3% na Wyspach Owczych i 49,9% na Grenlandii.

Spośród list partyjnych najwięcej mandatów uzyskali rządzący Socjaldemokraci byłej minister Mette Frederiksen. Blok ugrupowań lewicowych odzyskał większość parlamentarną. 27 czerwca 2019 został zaprzysiężony mniejszościowy monopartyjny gabinet liderki socjaldemokratów, dla którego poparcie zadeklarowały również inne ugrupowania lewicy i centrolewicy (B, O, Ø).

Wyniki wyborów

Przypisy 

2019 w Danii
2019
Dania